Hartog bezeichnet

Hartog, de Hartog oder den Hartog ist der Familienname von

 Arie den Hartog (1941–2018), niederländischer Radrennfahrer
 Arno den Hartog (* 1954), niederländischer Hockeyspieler
 Cees Hartog (* 1949), niederländischer Gitarrist, Gitarrenpädagoge und Herausgeber von Gitarrenmusik 
 Cornelis den Hartog (* 1931), niederländischer Botaniker
 Diana Hartog (* 1942), kanadische Schriftstellerin und Dichterin
 Dirk Hartog (auch Dirck Hartog; 1580–1621), niederländischer Seefahrer und Entdecker
 Eduard de Hartog (1825–1909), niederländischer Musikkritiker, Dirigent und Komponist
 Gottreich Ehrenhold Hartog (1738–1816), Pfarrer im westfälischen Herford
 Harold A. Hartog (1910–2007), von 1966 bis 1971 Vorstandsvorsitzender des Unilever-Konzerns, Mäzen des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg
 Jan de Hartog (1914–2002), niederländischer Schriftsteller
 Jacob P. Den Hartog (1901–1989), niederländisch-US-amerikanischer Ingenieur
 Jacobus Cornelis den Hartog (1942–2000), niederländischer Meeresbiologe
 Johannes Hartog (1867–1947), deutscher Konteradmiral
 Lo Hartog van Banda (1916–2006), niederländischer Comicszenarist und Autor
 Paul Hartog (1868–1942), deutscher Bankier in Berlin, ermordet im Ghetto Theresienstadt
 Philip Hartog (1864–1947), britischer Chemiker
 Rob Hartog (* 1992), niederländischer Motorradrennfahrer
 Wil Hartog (* 1948), niederländischer Motorradrennfahrer und Unternehmer